Малые Бережцы () — село,
Великобережецкий сельский совет,
Кременецкий район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123481402. Население по переписи 2001 года составляло 396 человек.

Географическое положение 
Село Малые Бережцы находится на левом берегу реки Иква,
выше по течению примыкает село Великие Бережцы,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Иква.
К селу примыкает лесной массив (сосна).

История 
 1539 год — дата основания.

Примечания